Cresson se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Ezra Townsend Cresson
 Ezra T. Cresson, Jr.